Samsung SGH-D410 — трьохдіапазонний стільниковий телефон фірми Samsung Electronics.

Комплектація: телефон, 2 стандартных батареи, зарядний пристрій, пешеходная гарнитура, ремінець, інструкція

Особливості: запись видео, полная підтримка e-mail (протоколы POP3, SMTP и IMAP, повідомлення с вложениями)

Схожі моделі 
 Innostream INNO 55
 Samsung SGH-E630
 LG G7050
 Samsung SGH-P400
 Siemens SL65

Див. також 
 Samsung Electronics

Посилання 
 Характеристики телефону Samsung SGH-D410  
 Характеристики телефону Samsung SGH-D410  

D
Мобільні телефони з інфрачервоним передавачем